Алекса́ндр О́зеров:
 Озеров, Александр Григорьевич (1849—1922) — русский архитектор.
 Озеров, Александр Михайлович (1911 — ?) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР.
 Озеров, Александр Петрович (1817—1900) — русский дипломат, посланник в Греции и Швейцарии.